Holktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holktjärnarna, sjö i Torsby kommun,  (7,69 ha)
Holktjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (1,3 ha)
Holktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,12 ha)
Holktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (7,35 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn